Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sidon d'après la ville de Sidon au Liban :
 la , une frégate lancé en 1846, détruite en 1864 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1944, coulé en 1955 dans le port de Portland par l'explosion d'une de ses torpilles.

Sidon